Die togoische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland:

Qualifikation

Erste Runde

Zweite Runde

Togoisches Aufgebot 

Trainer Otto Pfister war am 9. Juni 2006 überraschend per sofort zurückgetreten, nachdem die Spieler das Training wiederholt bestreikt hatten, weil eine Einigung mit dem Verband über die Prämien noch immer nicht erfolgt war. Am 12. Juni kehrte Pfister ins Trainingslager der Togolesen zurück.

* Franck Atsou wurde am 13. Juni für den verletzten Karim Guédé nachnominiert.

Spiele Togos

Quartier der Mannschaft 
Hotel Waltersbühl in Wangen im Allgäu.

Vorrunde 
 13. Juni 2006 in Frankfurt   Südkorea –  Togo 2:1 (0:1)
 19. Juni 2006 in Dortmund   Togo –  Schweiz 0:2 (0:1)
 23. Juni 2006 in Köln   Togo –  Frankreich 0:2 (0:0)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe G

2006
Togo